Almsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Almsjön, Södermanland, sjö i Nykvarns kommun,  (15,1 ha)
Norra Almsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,03 km²)
Stora Almsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (2,04 km²)
Södra Almsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (96,1 ha)
Norr-Almsjön, sjö i Kramfors kommun,  (45,6 ha)
Sör-Almsjön, sjö i Kramfors kommun,  (36,3 ha)
Almsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (96,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn